Jason Miller (acteur), Amerikaans acteur, onder meer bekend van The Exorcist;
 Jason Miller (drummer), Amerikaans drummer, lid van de band Rusted Root;
 Jason Miller (ijshockeyer), Canadees voormalig ijshockeyer;
 Jason Miller (vechtsporter), Amerikaans vechtsporter en presentator, ook bekend als Mayhem Miller;
 Jason C. Miller, Amerikaans leadzanger en gitarist, lid van de band Godhead.